Drifter steht für:
 Drifter (Band), eine Schweizer Metalband
 Drifter (Film), ein Dokumentarfilm von Sebastian Heidinger
 Drifter (2008), ein Thriller von Roel Reiné
 Drifter (2023), deutscher Spielfilm von Hannes Hirsch
 Drifter (Segel), ein spezielles Segel für ein Segelboot
 Drifter (Schiffstyp), ein mit Treibnetz fischender Fischkutter
 eine Treibboje
 einen Rucksacktouristen, siehe Rucksacktourismus
 einen Fahrer mit speziellen Fähigkeiten, siehe Fahrtechnik

Sonstiges:
 Drifter Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika